Il existe plusieurs routes ayant comme numéro 81 dans le monde.

 Route fédérale 81 en Allemagne
 Route 81 en Terre-Neuve-et-Labrador, Canada
 U.S. Route 81 aux États-Unis
 Interstate 81 aux États-Unis
 Route principale 81 en Finlande
 Route européenne 81 traversant l’Ukraine et la Roumanie
  dans certains pays